Суча́н — имя собственное: фамилия, топоним, условное наименование.

 Суча́н — название города Партизанска (Приморский край) до 1972.
 Сучан — сельский совет в Шугнанском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.
 Суча́н — название реки Партизанской (Приморский край) до 1972.
 «Сучан» — корабль измерительного комплекса до 1972 года.

См. также 
 Сухан
 Суханы